Het seizoen 2017–18 van Donar is het 46e seizoen van de club. Het wordt het vierde jaar onder de naam Donar, nadat Gasterra de club medio 2014 verliet als hoofdsponsor. Donar is dit seizoen de titelverdediger in de Eredivisie. Ook neemt Donar dit jaar deel aan het Basketball Champions League, die in het seizoen 2016/2017 voor het eerst georganiseerd werd door de FIBA.

Team
In januari 2017 maakte Erik Braal bekend dat hij nog drie jaar bij de club zou blijven als hoofdcoach. Anjo Mekel keerde niet terug als assisten-coach, zijn taak wordt dit seizoen overgenomen door Meindert van Veen. Van de selectie uit het seizoen 2016/17 keerden de Nederlanders Arvin Slagter, Jason Dourisseau, Sean Cunningham en de Kroaat Drago Pasalic terug. Lance Jeter en Chase Fieler besloten aanbiedingen van de club naast zich neer te leggen en beide een stap hogerop te zoeken. Ook Drew Smith vertrok naar een andere competitie. Jeugdspelers Sjoerd Koopmans, Daan Maring en Tim Hoeve keerden daarentegen wel terug.

In de Basketball Champions League confrontatie met Movistar Estudiantes raakte Arvin Slagter geblesseerd aan zijn enkel. Op 19 oktober bracht Donar het nieuws naar buiten dat Teddy Gipson een contract van 2 maanden heeft getekend om dat verlies op te vangen. Dit contract werd later omgezet in een contract tot het einde van het seizoen.

Op 28 december kwam het bericht naar buiten dat na een stroeve start Donar en Aron Royé in overleg besloten hebben niet samen verder te gaan. 
Nadat Stephen Domingo in januari 2018 een knieblessure kreeg waardoor hij de rest van het seizoen niet meer in actie kon komen werd voor hem Bradford Burgess als vervanger aangetrokken

Spelers

Diepte van de Bank

Transfers

Voorbereiding

Supercup
Supercup 2017

Dutch Basketball League

Regulier seizoen

 Reglementair verlies nadat coach Braal een buitenlander te veel op het veld had gezet.

Europa

Basketball Champions League

Eerste voorronde

Tweede voorronde

Derde voorronde

FIBA Europe Cup

Eerste Groepsfase

Tweede Groepsfase

Playoffs

Laatste 16

Kwartfinale

Halve Finale

Gebeurtenissen
27 januari 2018 - Bradford Burgess komt donar versterken
20 januari 2018 - Stephen Domingo dit seizoen niet meer in actie
28 december 2017 - Aron Royé en Donar uit elkaar.
19 oktober 2017 - Teddy Gipson tekent tijdelijk contract bij Donar
28 augustus 2017 - Rienk mast toegevoegd aan de donar selectie
20 juli 2017 - Donar heeft het team rond met aanwinst Evan Bruinsma
19 juli 2017 - Donar legt de Amerikaan Stephen Domingo voor één seizoen vast
9 juni 2017 - Thomas Koenis komt terug naar Donar
6 juni 2017 - Donar haalt Brandyn Curry naar Groningen
31 mei 2017 - Donar haalt Aron Roye terug naar Groningen!
11 april 2017 - Arvin Slagter en Drago Pasalic verlengen contract met twee jaar
13 maart 2017 - Jason Dourisseau blijft nog twee seizoenen bij Donar
10 maart 2017 - Sean Cunningham verlengt contract voor twee jaar
1 maart 2017 - Erik Braal verlengt contract met drie jaar

Nederlandse basketbalclub in het seizoen 2017-18